Яремовка — станция Донецкой железной дороги на участке Змиёв — Лиман. Находится в селе Студенок Изюмского района Харьковской области.

История 
Станция Яремовка названа по имени расположенного в данной местности села Яремовка .
Остановочный пункт поездов местного следования.

Источники 
А. С. Архангельский, В. А. Архангельский. Железнодорожные станции СССР: Справочник. В двух книгах. — Москва : Транспорт, 1981. — Т. 2. — С. 247. — 100 000 прим.(рос.)
Железнодорожные станции по алфавиту

Станции Донецкой железной дороги